Силверблатт () — фамилия:
 Силверблатт, Говард (больше известен под псевдонимом Говард Да Силва; 1909—1986) — американский актёр.
  (род. 1952) — американский литературный критик и радиоведущий.